Russow se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edmund Russow
 Edmund August Friedrich Russow